Сезон 2008-09 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії, що проходило між 27 липня 2008 та 31 травня 2009 року. Став 18-м сезоном з моменту заснування турніру. Участь у змаганні брали 12 команд, з огляду на невелику кількість учасників першість проходила у три кола. З наступного сезону кількість учасників ліги збільшували з 12 до 16 команд, тож згідно з регламентом сезону 2008-09 за його результатами жоден клуб напряму не вибував до Другої ліги. Натомість остання команда ліги, якою стала «Кроація Сесвете», брала участь у матчах плей-оф за право продовження виступів у Першій лізі, за результатами яких виявилася сильнішою за представника Другої ліги, «Хрватскі Драговоляц».

Переможцем турніру стало загребське «Динамо», яке здобуло свій четвертий поспіль чемпіонський титул та стало загалом 11-разовим чемпіоном Хорватії.

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Першій лізі

Результати матчів

Бомбардири 

16 голів
  Маріо Манджукич («Динамо» З)

15 голів
  Нікола Калинич («Хайдук»)

14 голів
  Анас Шарбіні («Рієка»)
  Боян Вручина («Славен Белупо»)
  Ермін Зек («Шибеник»)

12 голів
  Сеніяд Ібричич («Хайдук»)
  Ахмад Шарбіні («Рієка»)

11 голів
  Горан Муянович («Вартекс»)
  Ілія Сивон'їч («Інтер» З (8) / «Динамо» З (3))
  Давор Вугрінець («Загреб»)

Посилання 
 Чемпіонат Хорватії 2008–09 на RSSSF  

2008-09
Хорватія
Хорватія
2008 у хорватському спорті
2009 у хорватському спорті